Encélado (mitologia) —  gigante da mitologia grega
Encélado (satélite) —  satélite natural do planeta Saturno

Desambiguação